Куклев — русская фамилия.

 Куклев, Александр Анатольевич (род. 1961) — советский и российский футболист, тренер.
 Куклев, Михаил Игоревич (род. 1982) — российский хоккеист.
 Куклев, Роман Павлович (1916—1945) — Герой Советского Союза.